Reidsville (Carolina do Norte)
Reidsville (Geórgia)

Desambiguações de topônimos